100 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 26 lipca, a finał 27 lipca.

Tytuł mistrza świata obronił Amerykanin Caeleb Dressel, który w finale uzyskał czas 49,66. Dzień wcześniej Dressel w półfinale ustanowił nowy rekord świata (49,50). Srebrny medal, poprawiając rekord Rosji czasem 50,83, wywalczył 17-letni Andriej Minakow. Brąz zdobył reprezentant Południowej Afryki Chad le Clos (51,16).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 26 lipca o 10:00 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 26 lipca o 20:10 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 27 lipca o 20:43 czasu lokalnego.

Przypisy 

M